Aberg bezeichnet:

 Aberg (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aberg (Holzkirchen), Ortsteil des Marktes Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Aberg (Gemeinde Maria Alm), Ortsteil der Gemeinde Maria Alm im österreichischen Bundesland Salzburg

 einen Berg in den Salzburger Schieferalpen, bei Maria Alm, siehe Aberg-Langeck
 einen Berg bei Karlsbad in Tschechien, siehe Doubská hora

Åberg ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Aberg (1881–1920), estnischer Ringer
 Arvid Åberg (1885–1950), schwedischer Leichtathlet
 Björn Åberg (* 1968), schwedischer Freestyle-Skifahrer
 Daniel Åberg (* 1975), schwedischer Schriftsteller, Blogger, Kultur- und Technikjournalist
 Einar Åberg (1890–1970), schwedischer Antisemit
 Georg Åberg (1893–1946), schwedischer Leichtathlet
 Göran Åberg (1948–2001), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Gösta Åberg (1905–1981), schwedischer Grafiker und Plakatkünstler
 Helena Åberg (* 1971), schwedische Schwimmerin
 Inga Åberg (1773–1837), schwedische Schauspielerin und Sängerin
 Jan Håkan Åberg (1916–2012), schwedischer Organist, Kirchenmusiker und Komponist
 John Einar Åberg (1908–1999), schwedischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Jon Olof Åberg (1843–1898), schwedischer Schriftsteller
 Konrad Åberg (1890–1950), finnischer Ringer
 Lars Åberg (Kirchenmusiker) (* 1948), schwedischer Organist, Chorleiter und Komponist
 Lasse Åberg (* 1940), schwedischer Schauspieler, Regisseur, Musiker und Künstler
 Lennart Åberg (* 1942), schwedischer Jazz-Saxophonist, Flötist und Komponist
 Majken Åberg (1918–1999), schwedische Leichtathletin
 Mats Åberg (* 1943), schwedischer Kirchenmusiker, Musikpädagoge und Organist
 Nils Åberg (1888–1957), schwedischer prähistorischer Archäologe
 Olle Åberg (1925–2013), schwedischer Leichtathlet
 Pontus Åberg (* 1993), schwedischer Eishockeyspieler
 Siv Åberg (* 1944), schwedische Schauspielerin

 Thomas Åberg (* 1952), schwedischer Komponist und Organist
 Victoria Åberg (1824–1892), finnische Landschaftsmalerin der Düsseldorfer Schule

sowie der fiktiven Figur
 Alfons Åberg, Figur einer schwedischen Kinderbuchreihe von Gunilla Bergström, erschienen in Deutschland als Willi Wiberg

Siehe auch:
 Aaberg
 Abergalm, eine Alm bei Aschau im Chiemgau